

Geografia

Walbeck – comune della Sassonia-Anhalt
 Walbeck – frazione della città di Geldern (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Walbeck – frazione della città di Oebisfelde-Weferlingen (Sassonia-Anhalt)

Asteroidi 
 1695 Walbeck – asteroide della fascia principale